Панинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Спасском районе Рязанской области.

Административный центр — село Панино.

История 

Панинское сельское поселение образовано в 2006 г.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Спасского района Рязанской области